Ел Капулин има више значења:

 Ел Капулин (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Капулин (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капулин (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Капулин (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капулин (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капулин (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капулин (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капулин (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капулин (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капулин (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капулин (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капулин (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин, Франсиско Хавијер Гонзалез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин, Капулинар (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капулин (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин, Ла Меса (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капулин (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин, Ел Капулин Зарко (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин, Барио ел Капулин ла Лома (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капулин (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин, Куартел Терсеро Сан Хоакин Морелос (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин, Терсера Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капулин (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Капулин (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капулин (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Франсиско Теопан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин, Сексион Примера (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин, Ла Нуева Почота (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капулин (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капулин (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капулин (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капулин (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капулин (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Капулин (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Капулин (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин, Рио Ескондидо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин, Парке Акуатико (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капулин (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капулин (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Капулин (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Капулин (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Капулин (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капулин (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капулин (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Капулин, Колонија (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Капулин, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Капулин (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Капулин (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин, Марио Гусман (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулин (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Капулин (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Капулин (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Капулин (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику